I Dzsedzsin (1979) dél-koreai énekes
 I Dzsedzsin (1983) olimpiai bronzérmes dél-koreai tollaslabdázó
 I Dzsedzsin (1991) dél-koreai zenész